|-
|(48751)||1997 GM8|| align=right|14,6|| align=right|2,443|| align=right|0,148|| align=right|5,85|| align=right|3,818||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48752)||1997 GH9|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,145|| align=right|6,02|| align=right|3,774||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48753)||1997 GC19|| align=right|15,1|| align=right|2,423|| align=right|0,120|| align=right|6,99|| align=right|3,772||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48754)||1997 GJ22|| align=right|16,0|| align=right|2,524|| align=right|0,080|| align=right|4,99|| align=right|4,010||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48755)||1997 GQ24|| align=right|15,9|| align=right|2,416|| align=right|0,118|| align=right|2,70|| align=right|3,755||MBA||7. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48756)||1997 GO28|| align=right|14,9|| align=right|2,413|| align=right|0,186|| align=right|3,43|| align=right|3,748||MBA||11. april 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(48757)||1997 GC33|| align=right|15,1|| align=right|2,268|| align=right|0,124|| align=right|2,75|| align=right|3,416||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48758)||1997 GX35|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,109|| align=right|4,95|| align=right|3,635||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48759)||1997 GB36|| align=right|15,1|| align=right|2,253|| align=right|0,161|| align=right|6,99|| align=right|3,382||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48760)||1997 HM11|| align=right|15,3|| align=right|2,582|| align=right|0,113|| align=right|2,02|| align=right|4,148||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48761)||1997 HV11|| align=right|15,3|| align=right|2,306|| align=right|0,107|| align=right|6,81|| align=right|3,500||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48762)||1997 HD13|| align=right|15,9|| align=right|2,373|| align=right|0,150|| align=right|0,48|| align=right|3,654||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48763)||1997 JZ|| align=right|15,6|| align=right|2,391|| align=right|0,128|| align=right|13,64|| align=right|3,697||MBA||2. maj 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48764)||1997 JJ10|| align=right|11,5|| align=right|5,227|| align=right|0,091|| align=right|25,59|| align=right|11,95||JUT||5. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48765)||1997 JN13|| align=right|14,8|| align=right|2,431|| align=right|0,150|| align=right|2,45|| align=right|3,790||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48766)||1997 JY13|| align=right|14,5|| align=right|2,376|| align=right|0,150|| align=right|1,34|| align=right|3,662||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48767)||1997 JG15|| align=right|11,6|| align=right|5,256|| align=right|0,066|| align=right|29,00|| align=right|12,05||JUT||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48768)||1997 KE|| align=right|15,0|| align=right|2,610|| align=right|0,178|| align=right|13,49|| align=right|4,215||MBA||29. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48769)||1997 MJ|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,192|| align=right|18,09|| align=right|4,127||MBA||26. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48770)||1997 MO3|| align=right|14,6|| align=right|2,581|| align=right|0,108|| align=right|4,25|| align=right|4,145||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48771)||1997 MJ6|| align=right|15,8|| align=right|2,607|| align=right|0,113|| align=right|7,35|| align=right|4,209||MBA||27. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48772)||1997 MR9|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,124|| align=right|12,11|| align=right|4,537||MBA||27. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48773)||1997 PS|| align=right|14,8|| align=right|2,677|| align=right|0,213|| align=right|10,51|| align=right|4,379||MBA||3. avgust 1997||Caussols||ODAS
|-
|48774 Anngower||1997 PO2|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,066|| align=right|6,49|| align=right|4,116||MBA||10. avgust 1997||Dominion||D. D. Balam
|-
|(48775)||1997 QL|| align=right|14,6|| align=right|2,737|| align=right|0,052|| align=right|8,55|| align=right|4,528||MBA||24. avgust 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(48776)||1997 QT|| align=right|15,1|| align=right|2,876|| align=right|0,193|| align=right|7,87|| align=right|4,878||MBA||27. avgust 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(48777)||1997 QE5|| align=right|15,6|| align=right|2,799|| align=right|0,290|| align=right|8,10|| align=right|4,682||MBA||25. avgust 1997||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|48778 Shokoyukako||1997 RE|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,159|| align=right|9,85|| align=right|4,676||MBA||1. september 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(48779)||1997 RH|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,088|| align=right|1,45|| align=right|4,415||MBA||1. september 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(48780)||1997 RA2|| align=right|15,1|| align=right|2,880|| align=right|0,145|| align=right|2,93|| align=right|4,887||MBA||4. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(48781)||1997 SL|| align=right|15,3|| align=right|2,858|| align=right|0,244|| align=right|1,84|| align=right|4,830||MBA||20. september 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(48782)||1997 SP|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,147|| align=right|9,66|| align=right|4,540||MBA||20. september 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(48783)||1997 SR|| align=right|14,0|| align=right|2,719|| align=right|0,171|| align=right|11,90|| align=right|4,484||MBA||20. september 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(48784)||1997 SX|| align=right|12,9|| align=right|3,066|| align=right|0,099|| align=right|10,58|| align=right|5,368||MBA||17. september 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|48785 Pitter||1997 SA2|| align=right|14,1|| align=right|2,989|| align=right|0,108|| align=right|2,75|| align=right|5,167||MBA||23. september 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(48786)||1997 SH4|| align=right|14,3|| align=right|2,957|| align=right|0,160|| align=right|4,06|| align=right|5,084||MBA||27. september 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48787)||1997 SY4|| align=right|14,7|| align=right|2,722|| align=right|0,087|| align=right|8,07|| align=right|4,491||MBA||26. september 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(48788)||1997 SL6|| align=right|14,8|| align=right|2,648|| align=right|0,167|| align=right|12,19|| align=right|4,309||MBA||23. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48789)||1997 SV12|| align=right|14,5|| align=right|2,753|| align=right|0,106|| align=right|5,70|| align=right|4,566||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48790)||1997 SH30|| align=right|15,5|| align=right|2,898|| align=right|0,106|| align=right|0,98|| align=right|4,934||MBA||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48791)||1997 SD33|| align=right|15,0|| align=right|3,196|| align=right|0,146|| align=right|0,25|| align=right|5,713||MBA||29. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48792)||1997 SC34|| align=right|13,8|| align=right|3,057|| align=right|0,137|| align=right|15,32|| align=right|5,344||MBA||17. september 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48793)||1997 TK8|| align=right|15,3|| align=right|2,705|| align=right|0,032|| align=right|5,68|| align=right|4,448||MBA||4. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|48794 Stolzová||1997 TY8|| align=right|14,9|| align=right|2,861|| align=right|0,027|| align=right|7,04|| align=right|4,838||MBA||5. oktober 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(48795)||1997 TB10|| align=right|14,9|| align=right|3,023|| align=right|0,286|| align=right|0,89|| align=right|5,256||MBA||6. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(48796)||1997 TE11|| align=right|15,2|| align=right|2,790|| align=right|0,147|| align=right|9,14|| align=right|4,659||MBA||3. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48797)||1997 TV12|| align=right|15,0|| align=right|2,938|| align=right|0,033|| align=right|0,87|| align=right|5,035||MBA||2. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48798)||1997 TS18|| align=right|14,0|| align=right|2,766|| align=right|0,131|| align=right|8,35|| align=right|4,600||MBA||6. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48799)||1997 TX18|| align=right|14,8|| align=right|2,852|| align=right|0,045|| align=right|2,98|| align=right|4,817||MBA||8. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48800)||1997 TS22|| align=right|14,4|| align=right|2,925|| align=right|0,063|| align=right|1,58|| align=right|5,002||MBA||5. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48801)||1997 UC1|| align=right|14,8|| align=right|2,792|| align=right|0,226|| align=right|7,81|| align=right|4,665||MBA||22. oktober 1997||Linz||E. Meyer
|-
|(48802)||1997 UU8|| align=right|13,9|| align=right|3,183|| align=right|0,154|| align=right|2,72|| align=right|5,678||MBA||25. oktober 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48803)||1997 UN10|| align=right|13,9|| align=right|3,034|| align=right|0,049|| align=right|8,86|| align=right|5,284||MBA||29. oktober 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(48804)||1997 UE12|| align=right|15,6|| align=right|2,953|| align=right|0,106|| align=right|2,12|| align=right|5,073||MBA||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48805)||1997 UY13|| align=right|14,7|| align=right|3,009|| align=right|0,048|| align=right|5,40|| align=right|5,218||MBA||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48806)||1997 UB21|| align=right|14,2|| align=right|3,137|| align=right|0,148|| align=right|14,23|| align=right|5,554||MBA||30. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|48807 Takahata||1997 UT21|| align=right|13,3|| align=right|2,984|| align=right|0,136|| align=right|12,21|| align=right|5,155||MBA||22. oktober 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(48808)||1997 VK3|| align=right|14,2|| align=right|3,003|| align=right|0,199|| align=right|2,49|| align=right|5,202||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48809)||1997 VX4|| align=right|15,3|| align=right|3,042|| align=right|0,258|| align=right|1,26|| align=right|5,306||MBA||4. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(48810)||1997 VA7|| align=right|13,8|| align=right|2,800|| align=right|0,110|| align=right|16,76|| align=right|4,684||MBA||14. november 1997||Stroncone||Stroncone
|-
|(48811)||1997 WH|| align=right|13,6|| align=right|3,244|| align=right|0,069|| align=right|10,08|| align=right|5,842||MBA||18. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48812)||1997 WL|| align=right|13,1|| align=right|2,805|| align=right|0,032|| align=right|7,70|| align=right|4,697||MBA||18. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48813)||1997 WJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,987|| align=right|0,097|| align=right|10,13|| align=right|5,162||MBA||19. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48814)||1997 WF2|| align=right|13,4|| align=right|2,915|| align=right|0,182|| align=right|4,94|| align=right|4,977||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48815)||1997 WA3|| align=right|14,2|| align=right|3,125|| align=right|0,109|| align=right|2,37|| align=right|5,523||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48816)||1997 WP3|| align=right|13,7|| align=right|2,539|| align=right|0,065|| align=right|9,08|| align=right|4,044||MBA||19. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48817)||1997 WV13|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,104|| align=right|4,70|| align=right|5,691||MBA||21. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48818)||1997 WE15|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,166|| align=right|0,89|| align=right|5,367||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48819)||1997 WB16|| align=right|14,0|| align=right|3,228|| align=right|0,153|| align=right|14,77|| align=right|5,799||MBA||25. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48820)||1997 WW33|| align=right|14,6|| align=right|3,112|| align=right|0,143|| align=right|0,47|| align=right|5,489||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48821)||1997 WK35|| align=right|14,5|| align=right|3,183|| align=right|0,186|| align=right|1,88|| align=right|5,677||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48822)||1997 WY35|| align=right|14,0|| align=right|2,988|| align=right|0,129|| align=right|11,46|| align=right|5,165||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48823)||1997 WN36|| align=right|12,6|| align=right|3,148|| align=right|0,033|| align=right|23,41|| align=right|5,584||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48824)||1997 WK38|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,183|| align=right|6,78|| align=right|4,651||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48825)||1997 WJ48|| align=right|14,9|| align=right|3,002|| align=right|0,134|| align=right|3,32|| align=right|5,202||MBA||26. november 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(48826)||1997 WQ54|| align=right|14,2|| align=right|3,142|| align=right|0,145|| align=right|2,72|| align=right|5,568||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48827)||1997 YB|| align=right|13,1|| align=right|3,072|| align=right|0,243|| align=right|1,52|| align=right|5,384||MBA||18. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48828)||1997 YU|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,197|| align=right|1,88|| align=right|5,557||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48829)||1997 YH1|| align=right|13,0|| align=right|3,077|| align=right|0,051|| align=right|11,06|| align=right|5,396||MBA||17. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48830)||1997 YN2|| align=right|12,1|| align=right|3,249|| align=right|0,173|| align=right|15,57|| align=right|5,856||MBA||21. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48831)||1997 YG3|| align=right|13,3|| align=right|2,984|| align=right|0,068|| align=right|8,91|| align=right|5,155||MBA||24. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48832)||1997 YR3|| align=right|12,7|| align=right|2,991|| align=right|0,227|| align=right|17,35|| align=right|5,171||MBA||22. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48833)||1997 YA5|| align=right|13,1|| align=right|2,759|| align=right|0,152|| align=right|16,49|| align=right|4,583||MBA||24. december 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(48834)||1997 YZ6|| align=right|15,4|| align=right|1,873|| align=right|0,099|| align=right|19,35|| align=right|2,562||MBA||27. december 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(48835)||1997 YK18|| align=right|13,2|| align=right|2,997|| align=right|0,087|| align=right|10,71|| align=right|5,187||MBA||22. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48836)||1998 AW|| align=right|13,9|| align=right|3,156|| align=right|0,126|| align=right|16,85|| align=right|5,607||MBA||5. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48837)||1998 AR6|| align=right|14,2|| align=right|3,377|| align=right|0,117|| align=right|7,26|| align=right|6,205||MBA||4. januar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48838)||1998 AF10|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,303|| align=right|12,90|| align=right|5,374||MBA||15. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48839)||1998 BZ1|| align=right|15,2|| align=right|3,024|| align=right|0,204|| align=right|2,72|| align=right|5,257||MBA||19. januar 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(48840)||1998 BR4|| align=right|13,7|| align=right|3,210|| align=right|0,216|| align=right|3,74|| align=right|5,751||MBA||17. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48841)||1998 BB19|| align=right|13,3|| align=right|3,144|| align=right|0,173|| align=right|9,40|| align=right|5,574||MBA||27. januar 1998||Sormano||A. Testa; P. Ghezzi
|-
|(48842)||1998 BA44|| align=right|12,7|| align=right|3,145|| align=right|0,074|| align=right|15,69|| align=right|5,578||MBA||25. januar 1998||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(48843)||1998 BN44|| align=right|13,0|| align=right|3,062|| align=right|0,099|| align=right|8,57|| align=right|5,358||MBA||22. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|48844 Belloves||1998 DW|| align=right|16,0|| align=right|1,965|| align=right|0,067|| align=right|17,90|| align=right|2,754||MBA||18. februar 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(48845)||1998 DW8|| align=right|14,2|| align=right|3,166|| align=right|0,156|| align=right|6,53|| align=right|5,632||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48846)||1998 DC14|| align=right|15,7|| align=right|2,221|| align=right|0,109|| align=right|2,92|| align=right|3,308||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48847)||1998 EW6|| align=right|15,8|| align=right|1,937|| align=right|0,087|| align=right|20,90|| align=right|2,696||MBA||3. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48848)||1998 FD46|| align=right|16,4|| align=right|2,155|| align=right|0,064|| align=right|4,32|| align=right|3,162||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48849)||1998 FW51|| align=right|15,1|| align=right|2,248|| align=right|0,153|| align=right|5,63|| align=right|3,369||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48850)||1998 FL57|| align=right|16,0|| align=right|2,175|| align=right|0,219|| align=right|0,59|| align=right|3,208||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48851)||1998 FA69|| align=right|14,8|| align=right|2,223|| align=right|0,185|| align=right|2,95|| align=right|3,313||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48852)||1998 FL72|| align=right|16,0|| align=right|2,216|| align=right|0,103|| align=right|1,88|| align=right|3,297||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48853)||1998 FN79|| align=right|15,2|| align=right|2,455|| align=right|0,125|| align=right|3,89|| align=right|3,845||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48854)||1998 FY83|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,136|| align=right|13,18|| align=right|4,214||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48855)||1998 FH97|| align=right|13,8|| align=right|3,157|| align=right|0,195|| align=right|4,62|| align=right|5,609||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48856)||1998 FO103|| align=right|14,5|| align=right|2,305|| align=right|0,176|| align=right|5,10|| align=right|3,498||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48857)||1998 FU133|| align=right|14,0|| align=right|2,683|| align=right|0,178|| align=right|12,50|| align=right|4,393||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48858)||1998 HS3|| align=right|15,9|| align=right|2,427|| align=right|0,140|| align=right|10,95|| align=right|3,779||MBA||19. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48859)||1998 HY13|| align=right|16,1|| align=right|2,187|| align=right|0,148|| align=right|4,59|| align=right|3,234||MBA||24. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48860)||1998 HG24|| align=right|15,5|| align=right|2,169|| align=right|0,114|| align=right|3,80|| align=right|3,194||MBA||24. april 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(48861)||1998 HR24|| align=right|15,2|| align=right|2,193|| align=right|0,228|| align=right|5,70|| align=right|3,247||MBA||24. april 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(48862)||1998 HE32|| align=right|15,2|| align=right|2,227|| align=right|0,179|| align=right|1,70|| align=right|3,322||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48863)||1998 HY37|| align=right|15,6|| align=right|2,170|| align=right|0,162|| align=right|2,76|| align=right|3,197||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48864)||1998 HK43|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,288|| align=right|6,33|| align=right|3,386||MBA||25. april 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(48865)||1998 HT46|| align=right|14,4|| align=right|2,966|| align=right|0,049|| align=right|2,61|| align=right|5,108||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48866)||1998 HW50|| align=right|14,7|| align=right|2,247|| align=right|0,193|| align=right|4,05|| align=right|3,369||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48867)||1998 HR67|| align=right|14,8|| align=right|2,212|| align=right|0,146|| align=right|7,31|| align=right|3,290||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48868)||1998 HB92|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,143|| align=right|6,17|| align=right|3,431||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48869)||1998 HC92|| align=right|15,8|| align=right|2,204|| align=right|0,052|| align=right|4,33|| align=right|3,271||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48870)||1998 HL93|| align=right|15,3|| align=right|2,251|| align=right|0,174|| align=right|3,43|| align=right|3,378||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48871)||1998 HR97|| align=right|16,1|| align=right|2,220|| align=right|0,126|| align=right|1,82|| align=right|3,306||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48872)||1998 HY98|| align=right|15,8|| align=right|2,206|| align=right|0,215|| align=right|3,57|| align=right|3,277||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48873)||1998 HS99|| align=right|15,9|| align=right|2,249|| align=right|0,230|| align=right|5,63|| align=right|3,373||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48874)||1998 HW100|| align=right|16,1|| align=right|2,211|| align=right|0,173|| align=right|3,73|| align=right|3,288||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48875)||1998 HF102|| align=right|15,4|| align=right|2,148|| align=right|0,121|| align=right|1,70|| align=right|3,147||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48876)||1998 HE103|| align=right|14,9|| align=right|2,203|| align=right|0,182|| align=right|6,65|| align=right|3,268||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48877)||1998 HZ109|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,104|| align=right|6,54|| align=right|3,431||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48878)||1998 HQ118|| align=right|12,9|| align=right|3,042|| align=right|0,154|| align=right|16,08|| align=right|5,305||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48879)||1998 HR125|| align=right|16,4|| align=right|2,197|| align=right|0,151|| align=right|5,84|| align=right|3,256||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48880)||1998 HU129|| align=right|16,2|| align=right|2,220|| align=right|0,211|| align=right|3,81|| align=right|3,308||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48881)||1998 HS136|| align=right|12,4|| align=right|4,007|| align=right|0,072|| align=right|11,41|| align=right|8,020||HLD||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48882)||1998 HJ139|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,153|| align=right|6,79|| align=right|3,331||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48883)||1998 HY147|| align=right|15,6|| align=right|2,145|| align=right|0,124|| align=right|1,58|| align=right|3,142||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48884)||1998 HJ149|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,191|| align=right|2,23|| align=right|3,561||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48885)||1998 HY153|| align=right|16,8|| align=right|2,145|| align=right|0,158|| align=right|4,18|| align=right|3,141||MBA||27. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48886)||1998 JA4|| align=right|16,2|| align=right|2,263|| align=right|0,218|| align=right|8,18|| align=right|3,403||MBA||7. maj 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48887)||1998 KM4|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,130|| align=right|5,18|| align=right|3,431||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48888)||1998 KR6|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,182|| align=right|4,05|| align=right|3,472||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48889)||1998 KZ9|| align=right|14,7|| align=right|2,275|| align=right|0,176|| align=right|4,31|| align=right|3,431||MBA||24. maj 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48890)||1998 KC16|| align=right|15,5|| align=right|2,234|| align=right|0,138|| align=right|5,75|| align=right|3,338||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48891)||1998 KM45|| align=right|15,0|| align=right|2,205|| align=right|0,108|| align=right|4,14|| align=right|3,275||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48892)||1998 KA48|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,233|| align=right|7,65|| align=right|3,473||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48893)||1998 KM48|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,245|| align=right|7,96|| align=right|3,526||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48894)||1998 KR56|| align=right|16,1|| align=right|2,157|| align=right|0,165|| align=right|4,69|| align=right|3,168||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48895)||1998 KU64|| align=right|15,4|| align=right|2,214|| align=right|0,161|| align=right|7,67|| align=right|3,294||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48896)||1998 KT66|| align=right|16,0|| align=right|2,208|| align=right|0,157|| align=right|5,13|| align=right|3,281||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48897)||1998 LQ2|| align=right|17,0|| align=right|2,280|| align=right|0,186|| align=right|6,76|| align=right|3,442||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48898)||1998 MO5|| align=right|14,3|| align=right|2,368|| align=right|0,225|| align=right|24,45|| align=right|3,643||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48899)||1998 MM7|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,257|| align=right|12,50|| align=right|3,661||MBA||17. junij 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(48900)||1998 MP22|| align=right|14,2|| align=right|2,260|| align=right|0,230|| align=right|7,94|| align=right|3,397||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48901)||1998 MO31|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,240|| align=right|1,69|| align=right|3,593||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48902)||1998 MP31|| align=right|14,1|| align=right|2,218|| align=right|0,221|| align=right|5,36|| align=right|3,303||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48903)||1998 MD32|| align=right|14,4|| align=right|2,226|| align=right|0,092|| align=right|2,99|| align=right|3,320||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48904)||1998 ME34|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,184|| align=right|6,59|| align=right|3,485||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48905)||1998 MH34|| align=right|15,7|| align=right|2,193|| align=right|0,179|| align=right|5,45|| align=right|3,247||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48906)||1998 MF36|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,133|| align=right|7,25|| align=right|3,695||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48907)||1998 MX36|| align=right|15,3|| align=right|2,347|| align=right|0,130|| align=right|5,57|| align=right|3,596||MBA||27. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48908)||1998 MG40|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,142|| align=right|4,45|| align=right|3,553||MBA||26. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48909)||1998 MK40|| align=right|16,0|| align=right|2,330|| align=right|0,272|| align=right|2,52|| align=right|3,556||MBA||26. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48910)||1998 MF48|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,213|| align=right|3,39|| align=right|3,708||MBA||28. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48911)||1998 MU48|| align=right|15,1|| align=right|2,339|| align=right|0,222|| align=right|7,27|| align=right|3,576||MBA||20. junij 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(48912)||1998 OT1|| align=right|15,1|| align=right|2,266|| align=right|0,113|| align=right|6,52|| align=right|3,411||MBA||24. julij 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(48913)||1998 OH2|| align=right|14,9|| align=right|2,430|| align=right|0,140|| align=right|1,71|| align=right|3,786||MBA||25. julij 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(48914)||1998 OG4|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,172|| align=right|3,75|| align=right|3,533||MBA||27. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48915)||1998 OJ5|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,125|| align=right|4,73|| align=right|3,495||MBA||29. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48916)||1998 OR6|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,117|| align=right|7,11|| align=right|3,771||MBA||26. julij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48917)||1998 OS6|| align=right|15,9|| align=right|2,176|| align=right|0,107|| align=right|6,25|| align=right|3,210||MBA||26. julij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48918)||1998 OP8|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,090|| align=right|4,40|| align=right|3,405||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48919)||1998 OU8|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,141|| align=right|9,21|| align=right|3,608||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48920)||1998 OE11|| align=right|16,7|| align=right|2,436|| align=right|0,192|| align=right|1,64|| align=right|3,802||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48921)||1998 OK11|| align=right|15,2|| align=right|2,221|| align=right|0,061|| align=right|4,96|| align=right|3,309||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48922)||1998 OQ11|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,229|| align=right|2,73|| align=right|3,595||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48923)||1998 OY11|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,228|| align=right|2,82|| align=right|3,662||MBA||22. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(48924)||1998 OK12|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,127|| align=right|7,52|| align=right|3,563||MBA||29. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(48925)||1998 ON12|| align=right|15,0|| align=right|2,392|| align=right|0,210|| align=right|2,73|| align=right|3,698||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48926)||1998 OV13|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,116|| align=right|7,13|| align=right|3,466||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48927)||1998 OU14|| align=right|15,1|| align=right|2,312|| align=right|0,105|| align=right|0,37|| align=right|3,516||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48928)||1998 PB|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,202|| align=right|13,15|| align=right|3,723||MBA||2. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48929)||1998 PC|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,187|| align=right|7,99|| align=right|3,575||MBA||2. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48930)||1998 PW|| align=right|16,3|| align=right|2,421|| align=right|0,225|| align=right|4,13|| align=right|3,766||MBA||14. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(48931)||1998 PM1|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,254|| align=right|5,30|| align=right|3,627||MBA||10. avgust 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(48932)||1998 QB|| align=right|13,8|| align=right|2,338|| align=right|0,074|| align=right|6,03|| align=right|3,574||MBA||17. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(48933)||1998 QD|| align=right|16,5|| align=right|2,432|| align=right|0,208|| align=right|3,07|| align=right|3,793||MBA||17. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(48934)||1998 QS|| align=right|16,3|| align=right|2,433|| align=right|0,187|| align=right|2,50|| align=right|3,795||MBA||18. avgust 1998||Modra||D. Kalmancok; A. Pravda
|-
|(48935)||1998 QK1|| align=right|14,7|| align=right|2,298|| align=right|0,140|| align=right|6,45|| align=right|3,482||MBA||17. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(48936)||1998 QS2|| align=right|15,4|| align=right|2,242|| align=right|0,169|| align=right|5,39|| align=right|3,358||MBA||20. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48937)||1998 QN4|| align=right|14,6|| align=right|2,335|| align=right|0,085|| align=right|6,46|| align=right|3,568||MBA||21. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(48938)||1998 QK5|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,077|| align=right|3,71|| align=right|3,476||MBA||22. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48939)||1998 QO8|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,144|| align=right|6,70|| align=right|3,614||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48940)||1998 QV8|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,106|| align=right|6,82|| align=right|3,776||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48941)||1998 QP11|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,162|| align=right|12,20|| align=right|4,173||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48942)||1998 QV11|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,172|| align=right|3,02|| align=right|3,577||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48943)||1998 QH12|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,128|| align=right|6,85|| align=right|3,408||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48944)||1998 QT13|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,250|| align=right|2,25|| align=right|3,539||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48945)||1998 QW13|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,231|| align=right|1,87|| align=right|3,619||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48946)||1998 QF14|| align=right|14,4|| align=right|2,250|| align=right|0,094|| align=right|3,56|| align=right|3,373||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48947)||1998 QK14|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,178|| align=right|14,33|| align=right|4,215||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48948)||1998 QL14|| align=right|15,2|| align=right|2,456|| align=right|0,188|| align=right|4,32|| align=right|3,847||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48949)||1998 QR16|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,183|| align=right|3,73|| align=right|3,629||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48950)||1998 QW17|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,191|| align=right|3,55|| align=right|3,667||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48951)||1998 QO19|| align=right|15,7|| align=right|2,332|| align=right|0,178|| align=right|5,04|| align=right|3,561||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48952)||1998 QY19|| align=right|14,8|| align=right|2,307|| align=right|0,130|| align=right|7,86|| align=right|3,503||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48953)||1998 QG20|| align=right|15,5|| align=right|2,357|| align=right|0,235|| align=right|4,07|| align=right|3,618||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48954)||1998 QD21|| align=right|15,0|| align=right|2,407|| align=right|0,049|| align=right|2,00|| align=right|3,734||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48955)||1998 QE23|| align=right|14,0|| align=right|2,404|| align=right|0,171|| align=right|3,27|| align=right|3,727||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48956)||1998 QY23|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,134|| align=right|6,24|| align=right|3,736||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48957)||1998 QT24|| align=right|14,6|| align=right|2,251|| align=right|0,078|| align=right|5,07|| align=right|3,376||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48958)||1998 QD26|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,191|| align=right|2,08|| align=right|3,774||MBA||25. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(48959)||1998 QQ26|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,171|| align=right|3,84|| align=right|3,614||MBA||24. avgust 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(48960)||1998 QR26|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,205|| align=right|1,41|| align=right|3,700||MBA||25. avgust 1998||Blauvac||R. Roy
|-
|(48961)||1998 QS26|| align=right|15,3|| align=right|2,422|| align=right|0,072|| align=right|3,27|| align=right|3,768||MBA||22. avgust 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(48962)||1998 QH31|| align=right|16,4|| align=right|2,374|| align=right|0,187|| align=right|3,93|| align=right|3,658||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48963)||1998 QJ33|| align=right|14,6|| align=right|2,321|| align=right|0,133|| align=right|6,12|| align=right|3,534||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48964)||1998 QW33|| align=right|16,3|| align=right|2,415|| align=right|0,192|| align=right|2,88|| align=right|3,751||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48965)||1998 QX34|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,223|| align=right|5,69|| align=right|3,742||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48966)||1998 QY34|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,131|| align=right|6,45|| align=right|3,700||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48967)||1998 QX36|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,170|| align=right|4,96|| align=right|3,504||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48968)||1998 QC38|| align=right|14,3|| align=right|2,323|| align=right|0,051|| align=right|6,84|| align=right|3,541||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48969)||1998 QT38|| align=right|15,0|| align=right|2,342|| align=right|0,144|| align=right|3,95|| align=right|3,583||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48970)||1998 QY38|| align=right|15,6|| align=right|2,310|| align=right|0,219|| align=right|6,39|| align=right|3,511||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48971)||1998 QC39|| align=right|15,1|| align=right|2,421|| align=right|0,192|| align=right|2,77|| align=right|3,767||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48972)||1998 QM39|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,209|| align=right|3,23|| align=right|3,716||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48973)||1998 QO39|| align=right|16,5|| align=right|2,325|| align=right|0,250|| align=right|4,08|| align=right|3,544||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48974)||1998 QS39|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,189|| align=right|3,43|| align=right|3,779||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48975)||1998 QH40|| align=right|14,7|| align=right|2,397|| align=right|0,224|| align=right|2,95|| align=right|3,711||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48976)||1998 QN40|| align=right|14,7|| align=right|2,377|| align=right|0,036|| align=right|4,25|| align=right|3,664||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48977)||1998 QO40|| align=right|14,5|| align=right|2,285|| align=right|0,080|| align=right|6,94|| align=right|3,454||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48978)||1998 QU40|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,194|| align=right|7,22|| align=right|4,161||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48979)||1998 QZ40|| align=right|14,2|| align=right|2,314|| align=right|0,117|| align=right|4,50|| align=right|3,518||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48980)||1998 QK43|| align=right|14,0|| align=right|2,437|| align=right|0,146|| align=right|6,37|| align=right|3,803||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48981)||1998 QD45|| align=right|14,4|| align=right|2,338|| align=right|0,128|| align=right|5,62|| align=right|3,575||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48982)||1998 QL46|| align=right|14,1|| align=right|2,594|| align=right|0,124|| align=right|15,03|| align=right|4,177||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48983)||1998 QM46|| align=right|14,9|| align=right|2,394|| align=right|0,171|| align=right|3,91|| align=right|3,703||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48984)||1998 QC47|| align=right|15,0|| align=right|2,378|| align=right|0,209|| align=right|3,38|| align=right|3,665||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48985)||1998 QF47|| align=right|15,0|| align=right|2,375|| align=right|0,118|| align=right|13,80|| align=right|3,660||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48986)||1998 QJ47|| align=right|14,9|| align=right|2,275|| align=right|0,080|| align=right|4,87|| align=right|3,430||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48987)||1998 QL47|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,109|| align=right|9,44|| align=right|3,689||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48988)||1998 QR47|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,212|| align=right|1,90|| align=right|3,687||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48989)||1998 QS47|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,212|| align=right|3,90|| align=right|3,726||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48990)||1998 QX47|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,245|| align=right|3,99|| align=right|3,688||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48991)||1998 QY47|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,072|| align=right|6,30|| align=right|3,532||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48992)||1998 QC48|| align=right|15,0|| align=right|2,458|| align=right|0,183|| align=right|3,78|| align=right|3,852||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48993)||1998 QF48|| align=right|14,1|| align=right|2,326|| align=right|0,131|| align=right|6,38|| align=right|3,548||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48994)||1998 QL50|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,116|| align=right|3,35|| align=right|3,529||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48995)||1998 QC51|| align=right|14,8|| align=right|2,245|| align=right|0,129|| align=right|4,31|| align=right|3,364||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48996)||1998 QK51|| align=right|14,9|| align=right|2,271|| align=right|0,040|| align=right|5,63|| align=right|3,422||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48997)||1998 QT51|| align=right|13,9|| align=right|2,306|| align=right|0,149|| align=right|6,46|| align=right|3,501||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48998)||1998 QV51|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,136|| align=right|7,61|| align=right|3,705||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48999)||1998 QM52|| align=right|14,8|| align=right|2,347|| align=right|0,100|| align=right|6,80|| align=right|3,595||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49000)||1998 QY52|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,142|| align=right|7,39|| align=right|3,499||MBA||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov